Hanak steht für:

Personen
 Anton Hanak (1875–1934), österreichischer Bildhauer
 Dorit Hanak (1938–2021), österreichische Opernsängerin
 Jakub Hanák (* 1983), tschechischer Ruderer
 Julius Hanak (1933–2019), österreichischer evangelischer Militärsuperintendent
 Tibor Hanák, ungarischer Philosoph, Schriftsteller und Chefredakteur
 Tomáš Hanák (* 1957), tschechischer Schauspieler
 Trixi Hanak (* 1999), deutsche Handballspielerin

Orte
 Hanak (Türkei), Stadt in der Türkei

Sonstiges
 Im Kölner Dialekt für einen durchtriebenen, spitzbübischen, gaunerhaften Menschen.
 Hanak (Band), deutsche Rockband
 Hanak-Museum, ehemaliger Name eines Museums in Langenzersdorf, siehe Langenzersdorf Museum

Siehe auch:
 Hannak
 Hannack